Шанин, Александр:
 Шанин, Александр Александрович — российский скрипач и педагог, заслуженный работник культуры России.
 Шанин, Александр Михайлович (1898—1937) — деятель советских органов государственной безопасности, комиссар 2-го ранга.